Incourt (België)
 Incourt (Frankrijk)